Отоліти (у тварин)
 Статоліти (ботаніка) — вид амілопластів у рослин